El Castell és una muntanya de 976,3 metres que es troba al NW del municipi de Navès, a la comarca del Solsonès. S'aixeca a la riba esquerra del pantà de la Llosa del Cavall. D'est a oest s'estén al llarg de 880 m. i de nord a sud, al llarg de 540 m. Els límits de la seva base són:
 Nord: el pantà de la Llosa del Cavall
 Est: la rasa les Set Riberetes.
 Sud: els plans de les Cases de Posada.
 Oest: el pantà de la Llosa del Cavall

Referències 

Muntanyes de Navès